Великобурлукский поселковый совет — входит в состав Великобурлукского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в пгт Великий Бурлук.

История 
 1963 — дата образования.
 В 1976 году бюджет поссовета составлял 301 172 советских рубля.

Населённые пункты совета на 2020 год 
 пгт Великий Бурлук 
 село Балка 
 село Буряковка 
 село Голубовка 
 село Горяное 
 село Жуков Яр 
 село Замост 
 посёлок Каневцово 
 село Лебедевка 
 посёлок Литвиновка 
 село Манцевка 
 село Михайловка 
 село Новоселовка 
 село Плоское 
 село Юрьевка (до 1967/1976 Пролетарское, до 2016 Пролетарка)
 село Яичное

Ликвидированные населённые пункты 
 посёлок Вадбольское (жители переселены в 1997). 
 посёлок Гнилица (присоединён к Буряковке в 1997).

Бывшие в сельсовете населённые пункты 
 Великобурлукское (исключено из состава сельсовета после 1977)
 Подсереднее (Подсреднее; исключено из состава сельсовета после 1977)
 Серый Яр (исключено из состава сельсовета после 1977)
 Сероярское (исключено из состава сельсовета после 1977)

Примечания 

Местные советы (Великобурлукский район)